SCOP peut désigner :

 une société coopérative et participative ;
 en biochimie, SCOP, pour l'anglais , une base de données bio-informatique de classification structurelle des domaines protéiques ;
en agriculture, la surface en céréales, oléagineux et protéagineux. Elle est utilisée notamment pour calculer les aides distribuées dans le cade de la politique agricole commune de l'Union européenne.
en génie climatique, le coefficient de performance saisonnier (seasonal coefficient of performance)

Sigle de 4 caractères